

Patronyme 

 Eustache Luillier (), magistrat français, prévôt des marchands de Paris en 1504–1505 ;
 Jean Luillier (mort en 1500, évêque de Meaux ;
 Jean Luillier (mort en 1588), magistrat français, prévôt des marchands de Paris de 1530 à 1531 ;
 Nicolas Luillier (), magistrat français, prévôt des marchands de Paris de 1576 à 1578 ;
 Jean Luillier (), magistrat français, prévôt des marchands de Paris de 1592 à 1594 ;
 Adrien de Luillier-Rouvenac (), homme politique français, lieutenant du régiment de Septimanie-dragons et député aux États généraux de 1789.

Voir aussi 
 Hôtel Luillier d'Orcières, à Clermont-Ferrand